Bradford har flere betydninger:

Steder

Storbritannien 
 Bradford, West Yorkshire
 City of Bradford, en storby distrikt i West Yorkshire
 University of Bradford
 Bradford, Adderstone with Lucker, Northumberland
 Bradford, Belsay, Northumberland
 Bradford, Cornwall
 Bradford, Derbyshire
 Bradford, Devon
 Bradford, Manchester
 Bradford-with-Beswick, Manchester
 Bradford-on-Avon - Wiltshire
 Bradford-on-Tone, Somerset

USA 
 Bradford, Alabama
 Bradford, Arkansas
 Bradford, Illinois
 Bradford, Indiana
 Bradford, Iowa, flere steder
 Bradford, Kansas
 Bradford, Kentucky
 Bradford, Maine
 Bradford, Massachusetts (nu en del af Haverhill)
 Bradford, New Hampshire
 Bradford, New York
 Bradford, Ohio
 Bradford, Pennsylvania
 Bradford, Rhode Island
 Bradford, Tennessee
 Bradford, Texas
 Bradford, Vermont
 Bradford, Wisconsin
 Bradford County, Florida
 Bradford County, Pennsylvania
 Bradford Township, Minnesota, flere steder
 Bradford Township, Pennsylvania, flere steder

Andet 
 Bradford City - er en engelsk fodboldklub
 Bradfords lov - Spredningslov
 Bradford Meade - er en fiktiv karakter i tv-serien Ugly Betty
 Earl of Bradford
 Bradford - er et efternavn af angelsaksisk oprindelse